Nostalgia
Nostalgia (filme)
3162 Nostalgia
Rádio Nostalgia

Desambiguação